Poros, auch Porus, ist der Name:
 die Pore in ihrer deutschen Bedeutung
 des äußeren Gehörgangs, siehe Porus acusticus externus
 eines indischen Königs, siehe Poros (König)
 eines weitere indischen Königs, siehe Poros ho kakos
 eines osttimoresischen Ortes im Suco Mehara, siehe Mehara
 eines Nebenflusses der Tom in Russland, siehe Poros (Tom)
 einer mittelalterlichen Festung, Vorgänger der heutigen bulgarischen Stadt Burgas
 eine andere Bezeichnung für Kalktuff

Poros () ist der Name:
 einer griechischen Insel im saronischen Golf, siehe Poros (Insel)
 eines griechischen Ortes in der Präfektur Ätolien-Akarnanien, siehe Poros (Nafpaktos)
 eines griechischen Ortes in der Präfektur Evros, siehe Poros (Evros)
 eines griechischen Ortes in der Präfektur Grevena, siehe Poros (Grevena)
 eines Ortsteils von Iraklio auf Kreta, siehe Poros (Iraklio)
 eines griechischen Ortes auf Kefalonia in der Gemeinde Elios-Pronni, siehe Poros (Kefalonia)
 eines griechischen bzw. römischen Gottes, siehe Poros (Mythologie) 

Siehe auch:
Poro
 Porus